Агларци може да се отнася за:

 Горно Агларци, село в Република Македония;
 Долно Агларци, село в Република Македония.